FCV est un sigle qui peut désigner :
 France CitéVision, l'ancien nom de CityPlay, un fournisseur d'accès à internet très haut débit ;
 Feline Calicivirus, (en français, calicivirus félin), un virus responsable de la calicivirose chez les chats ;
 frais de copies virtuelles, un concept concernant la distribution de films de cinéma en numérique.
 Football Club de Vesoul